Il toponimo Hejnice può riferirsi a diverse località della Repubblica Ceca:

Hejnice, città del distretto di Liberec
Hejnice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí